Монім (Μώνυμος) — ім’я невідомого давньогрецького автора. Християнський автор Кирило Александрійський (початок V ст.) згадує його як автора збірки диво-історій (Mirabilia) та як історичного інформатора про нібито людські жертвоприношення на честь Пелея та Герона у фракійському місті Пеллени.
Давньогрецька література
Стародавня література